Tournemire hat folgende Bedeutungen:

zwei Gemeinden in Frankreich ():
 Tournemire (Aveyron)
 Tournemire (Cantal)

als Familienname:
 Charles Tournemire (1870–1939), französischer Organist und Komponist